Partit Blanc dels Jubilats, partit polític històric de l'Argentina
 Peter Bjorn and John, grup de rock de Suècia
 PB&J Otter (de l'acrònim dels protagonistes Peanut-Butter-Jelly), sèrie de televisió de dibuixos animats dels Estats Units
 Sandvitx de mantega de cacauet i melmelada (del seu nom en anglès Peanut Butter and Jelly), sandvitx molt popular als Estats Units